Chiesa di San Basilio – chiesa di Bonnanaro
 Chiesa di San Basilio – chiesa di Firenze, oggi chiesa avventista episcopale
 Chiesa di San Basilio – chiesa di Pskov
 Chiesa di San Basilio – chiesa di Roma, nel quartiere San Basilio, in piazzale Recanati 
 Chiesa di San Basilio al Foro di Augusto – chiesa scomparsa di Roma, nel rione Monti, in via Tor de' Conti 
 Chiesa di San Basilio agli Orti Sallustiani – chiesa di Roma, nel rione Trevi, in Via San Basilio 
 Chiesa di San Basilio – chiesa di San Basilio, frazione del comune di Ariano nel Polesine
 Chiesa di San Basilio – chiesa di Venezia, ora scomparsa

Pagine correlate 

 Cattedrale di San Basilio (disambigua)